«Only When I Lose Myself» () — песня британской группы Depeche Mode. Выпущена 7 сентября 1998 года в качестве неальбомного сингла в поддержку сборника The Singles 86>98. 35-й официальный сингл группы. Песня занимала 17-ю строчку в британском национальном сингл-чарте.

О сингле 
Это первый неальбомный сингл группы со времён «It’s Called a Heart», вышедшего в 1985 году, и один из синглов, имеющих по две пары ограниченных выпусков (L12/LCD Bong и XL12/XLCD Bong, другие такие синглы — «Enjoy the Silence» и «In Your Room»).

Песня «Surrender» — это первый эксклюзивный вокальный би-сайд со времён «My Joy», вышедшей в 1993 году в составе сингла «Walking in My Shoes». Другой би-сайд — это инструментальная композиция «Headstar». На некоторых версиях сингла был переиздан редкий ремикс 1997 года песни «Painkiller». Также некоторые версии сингла включают новый ремикс песни «World in My Eyes».

Музыкальный видеоклип 
Видеоклип на «Only When I Lose Myself» снял режиссёр Брайан Гриффин, который прежде сотрудничал с группой в качестве фотографа, а также оформил обложки пяти первых альбомов группы. В клипе используется специальная редакция песни, где отсутствуют последний припев и инструментальное аутро (как на радиоверсии), но в то же время присутствует инструментальное интро, которое в радиоверсии отсутствует.

Списки композиций

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором